Striker bezeichnet

 eine Spielerbezeichnung beim Cricket
 einen Schuss-Stein beim Carrom
 eine bestimmte Art eines Böllers
 DAO-12, auch als Striker bezeichnet, eine Flinte aus Südafrika
 den Jagdpanzer FV102 Striker, eine Variante des Scorpion (Panzer)
 den Schließbügel einer Fahrzeugtür
 HMS Striker, britischer Flugzeugträger im Zweiten Weltkrieg
 Mk 47 Striker, 40-mm-Granatwerfer
 Striker (Band), kanadische Metal-Band
 Oshkosh Striker, Feuerwehrfahrzeug
 das Maskottchen der WM von 1994, siehe Fußball-Weltmeisterschaft/Maskottchen

Personen:

 Fran Striker (1903–1962), US-amerikanischer Autor
 Gisela Striker (* 1943), deutsche Philosophiehistorikerin und Klassische Philologin
 Laura Polanyi Striker (1882–1952), ungarisch-US-amerikanische Historikerin
 Leah Striker (* 1973), US-amerikanische Kamerafrau beim Film
 Matt Striker (* 1974), US-amerikanischer Wrestling-Kommentator

Siehe auch:

 Stryker (Begriffsklärung)